Palazzo Alli Maccarani — Via dell'Umiltà, rione Trevi, Roma
 Palazzo Maccarani — Largo Pietro di Brazzà, rione Trevi, Roma
 Palazzo Cenci Maccarani di Brazzà — Piazza Sant'Eustachio, rione Sant'Eustachio, Roma
 Palazzo Maccarani Odescalchi, na Piazza Margana — rione Campitelli, Roma

Desambiguações de construções